Madhouse bezeichnet
 Madhouse (Band), eine US-amerikanische Band
 Madhouse (Studio), ein japanisches Zeichentrickstudio
 Madhouse (Zeitschrift), eine argentinische Heavy-Metal-Zeitschrift
 Mad’House, ein französisches Musikprojekt 
 Mad House, ein Fahrgeschäft

Madhouse ist der Titel folgender Filme:
 Das Schreckenshaus des Dr. Death (Originaltitel: Madhouse), britischer Spielfilm von Jim Clark aus dem Jahr 1974
 Madhouse – Party des Schreckens (Originaltitel: There was a Little Girl), italienischer Spielfilm von Ovidio G. Assonitis aus dem Jahr 1981
 Madhouse (1990), US-amerikanischer Spielfilm von Tom Ropelewski aus dem Jahr 1990
 Madhouse – Der Wahnsinn beginnt (Originaltitel: Madhouse), US-amerikanischer Spielfilm von William Butler aus dem Jahr 2004